Kommunalvalget i Ballerup Kommune 2021 blev afholdt som del af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 i Danmark tirsdag den 16. november 2021. Der blev valgt 25 medlemmer af kommunalbestyrelsen, og der kræves 13 mandater for at danne et flertal. Siddende borgmester var Jesper Würtzen fra Socialdemokratiet, der altid har haft borgmesterposten i kommunen.

I alt stillede 82 kandidater op fordelt på 13 partier. Der var anmeldt følgende valgforbund:

Radikale Venstre, SF, Partiet Ballerup Listen samt Enhedslisten opstiller med partiliste. De øvrige partier opstiller sideordnet.

Partier og spidskandidater

Valgte medlemmer af kommunalbestyrelsen

Referencer 

Ballerup Kommune
Ballerup Kommune 2021